Cadulus ovulum är en blötdjursart som först beskrevs av Philippi 1844.  Cadulus ovulum ingår i släktet Cadulus och familjen Gadilidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tandsnäckor
ovulum